Australische Südfrösche steht für:
 Australische Südfrösche (Überfamilie), Überfamilie der Froschlurche
 Australische Südfrösche (Familie), Familie der Froschlurche